Карл Яковлевич Озолин (лат. Kārlis Ozoliņš, 28 сентября 1866, Смилтене — 23 ноября 1933, Рига)  —  адвокат,  депутат Государственной думы I созыва от Лифляндской губернии.

Биография 
По национальности латыш. В 1893 окончил юридический факультет университета. Присяжный поверенный. Входил в латышскую группу Союза автономистов. Член Латышской конституционно-демократической партии. В издании Сытина политическая позиция охарактеризована как "националист, консерватор".

20 апреля 1906 избран в Государственную думу I созыва от общего состава выборщиков Лифляндского губернского избирательного собрания. Вошёл в Конституционно-демократическую фракцию. Член Комиссии по исполнению государственной росписи доходов и расходов. Выступил по аграрному вопросу.

После роспуска Государственной думы вернулся в Ригу.

В независимой Латвии участвовал в организации кооперативного движения и в организации высшей судебной инстанции Сената, где работал до последних своих дней.

Литература 
 Государственная дума Российской империи: 1906—1917. Б. Ю. Иванов, А. А. Комзолова, И. С. Ряховская. Москва. РОССПЭН. 2008. С. 425.
 Боиович М. М. Члены Государственной думы (Портреты и биографии). Первый созыв. М, 1906. С. 166.
 Первая Государственная Дума. Алфавитный список и подробные биографии и характеристики членов Государственной Думы.  — М.: Тип. Товарищества И. Д. Сытина, 1906. — 175 с.
 Государственная Дума первого призыва. Портреты, краткие биографии и характеристики депутатов. — Москва: «Возрождение», 1906. С. 112.
 Российский государственный исторический архив. Фонд 1278. Опись 1 (1-й созыв). Дело 92. Лист 6; Фонд 1327. Опись 1. 1905 год. Дело 141. Лист 79; Дело 143. Лист 78 оборот.

Примечания 

Кадеты
Адвокаты Российской империи
Адвокаты по алфавиту
Юристы Российской империи
Члены Государственной думы Российской империи I созыва
Адвокаты Латвии
Юристы по алфавиту